Фарсман () — мужское имя. Известные носители:
 Фарсман I — царь Иберии (ок. 40—60)
 Фарсман II Доблестный — царь Иберии (116—132)
 Фарсман III — царь Иберии (138—161)
 Фарсман IV — царь Иберии (406—409)
 Фарсман V — царь Иберии (547—561)
 Фарсман VI — царь Иберии (с 561)
 Фарасман (IV в. до н. э.) — царь (хорезмшах) Хорезма (династия Сиявушидов).